

Szwecja 
 Kalmar – miasto (tätort) w południowo-wschodniej Szwecji
 Kalmar (region) – jeden z 21 szwedzkich regionów administracyjnych (szw. län)
 gmina Kalmar (szw. Kalmar kommun) – gmina w Szwecji
 Kalmar (stacja kolejowa)
 Kalmar FF – klub piłkarski

Zobacz też:
 Unia kalmarska
 Kalmar regemente

Stany Zjednoczone 
 Kalmar (ang. Kalmar Township) – township w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted

Inne 
 Kalmary – inna nazwa kałamarnic
 Kalmarowate – rodzina kałamarnic